Das Herreneinzel im Squash bei den Commonwealth Games 2022 wurde vom 29. Juli bis 3. August 2022 ausgetragen. Der Gewinner der Konkurrenz im Jahr 2018, James Willstrop, startete erneut in das Turnier.

Im Finale setzte sich der topgesetzte Paul Coll gegen den an Position zwei gesetzten Joel Makin mit 3:11, 11:9, 8:11, 11:8 und 11:7 durch. Bronze ging an Saurav Ghosal, der in drei Sätzen James Willstrop besiegte.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 53 Spielern. Die Setzung wurde bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Die Spieler in der Setzliste sind daher in diesen Setzungspositionen alphabetisch angegeben.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2022
Squashturnier in Birmingham